Це́ткін — єврейське матронімічне прізвище.

Відомі носії 
 Клара Цеткін (1857–1933) — німецький політик, діячка німецького та міжнародного комуністичного руху, одна з засновників Комуністичної партії Німеччини, активістка боротьби за права жінок.
 Костянтин Цеткін (1885–1980) — німецький лікар, економіст і політик. Син Клари та Осипа Цеткін.
 Максим Цеткін (1883–1965) — німецький політик і хірург, син Клари та Осипа Цеткін.
 Осип Цеткін (1850–1889) — російський і німецький революціонер та соціаліст єврейського походження з Одеси.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища